Post mortem wird verwendet für:
 den Rechtsbegriff post mortem auctoris
 Post-mortem-Fotografie, Totenfotografie 
 den Begriff Post-mortem-Analyse aus den Wirtschaftswissenschaften
 eine deutsche Fernsehserie, siehe Post Mortem – Beweise sind unsterblich
 eine chemische Fachrichtung, Post-mortem-Chemie
 eine US-amerikanische Metal-Band, siehe Post Mortem (Band)
 ein Album des deutschen Rappers Rako, siehe Post Mortem (Album)
 ein Adventure-Spiel des französisch-kanadischen Entwicklers Microïds von 2003, Post Mortem (Computerspiel)
 die korrekte Übersetzung für das englische post mortem (post mortem examination) ist Obduktion oder Autopsie
 ein Spielfilm von 1997, Post Mortem - Der Nuttenmörder
 eine norwegische Fernsehserie von 2021: Post Mortem: In Skarnes stirbt niemand

Siehe auch: